Ниже приведён список действительных названий родов мхов, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

В данном списке объединены роды трёх групп растений, ранее рассматривавшихся как единый таксон Мхи, или Мохообразные (Bryophyta sensu lato), а сейчас обычно рассматриваемых как самостоятельные ботанические отделы:

Статистика 
Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 8 марта 2011 года  названий мохообразных в ранге вида, из которых действительными являются  названий; число действительных названий родов мохообразных — , семейств мохообразных — 165.

Наиболее крупные роды мохообразных:  — 235 видов,  — 223 вида,  — 221 вид.

Список родов 
В первом столбце таблицы находится 1473 латинских названия родов; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем столбце указано семейство, в которое входит данный род.

В четвёртом столбце приведена информация о числе действительных названий видов для данного рода. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

Примечания

Ссылки 
 The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January) 
 Bryophytes (Mosses and liverworts) — all genera // The Plant List 

Систематика растений
Мохообразные